Јан I Алберт (Краков, 27. децембар 1459- Торуњ, 17. јун 1501) је био краљ Пољска из династије Јагелон. Био је син Казимира IV и Елизабете Хабзбуршке.

Породично стабло

Литература 
 V. Czerny. The Reigns of Jan Olbracht and Aleksander Jagiellon. Kraków, 1882. 

Рођени 1459.
Умрли 1501.
Династија Јагелон
Краљеви Пољске